Inflexible (slovensko neupogljiv(o)) je lahko:
 HMS Inflexible
 FS L'Inflexible (S616)